Иевлево — название населённых пунктов в России:

 Иевлево — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Иевлево — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Иевлево — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Иевлево — ныне Царёво, село в Пушкинском городском округе Московской области.
 Иевлево — деревня в Клинском районе Московской области.
 Иевлево — село в Богородицком районе Тульской области.
 Иевлево — село в Ярковском районе Тюменской области.
 Иевлево — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.